Figueiredo ist der Familienname folgender Personen:
 Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior (1860–1938), brasilianischer Dichter, Historiker und Politiker
 Ana Beatriz Caselato Gomes de Figueiredo (* 1985), brasilianische Rennfahrerin, siehe Ana Beatriz
 Ângela Figueiredo (* 1961), brasilianische Schauspielerin
 Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo (1795–1876), portugiesischer Politiker und Staatsmann
 Cândido de Figueiredo (1846–1925), portugiesischer Autor, Dichter, Romanist, Lusitanist, Grammatiker und Lexikograf
 Duarte Figueiredo (* 1982), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Diego Figueiredo (* 1980), brasilianischer Jazzmusiker
 Dulce Figueiredo (1928–2011), brasilianische First Lady
 Elísio de Figueiredo, angolanischer Diplomat
 Estanislau de Figueiredo Pamplona (1904–1973), brasilianischer Fußballnationalspieler
 Fernando Antônio Figueiredo (* 1939), brasilianischer Priester, Bischof von Santo Amaro
 Fidelino de Figueiredo (1889–1967), portugiesischer Autor, Politiker, Historiker, Romanist, Lusitanist, Hispanist und Komparatist
 Fidelino Loy de Jesus Figueiredo (* 1937), angolanischer Diplomat
 Frederico Figueiredo (* 1991), portugiesischer Radrennfahrer
 Henágio Figueiredo dos Santos (1961–2015), brasilianischer Fußballspieler
 Igor Figueiredo (* 1977), brasilianischer Snookerspieler
 Ilda Figueiredo (* 1948), portugiesische Politikerin (MdEP)
 Isabela Figueiredo (* 1963), portugiesische Schriftstellerin und Journalistin
 Ivo de Figueiredo (* 1966), norwegischer Historiker und Biograf
 Jackson de Figueiredo (1891–1928), brasilianischer Rechtsanwalt und Publizist
 João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918–1999), brasilianischer Politiker, Präsident 1979 bis 1985
 José de Lima Figueiredo (1902–1956), brasilianischer Divisionsgeneral, Politiker, Eisenbahndirektor und Autor

 Manuel de Figueiredo, portugiesischer Mathematiker und Kosmograph
 Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, portugiesischer Kolonialverwalter
 Paulo Figueiredo (* 1972), angolanischer Fußballspieler und -trainer
 Roberson Figueiredo, brasilianischer Radrennfahrer
 Roberto Júlio de Figueiredo (* 1979), brasilianischer Fußballspieler

 Rubens Figueiredo (* 1956), brasilianischer Autor und Übersetzer
 Sálvio de Figueiredo Teixeira († 2013), brasilianischer Jurist
 Sebastião Assis de Figueiredo (1949–2007), brasilianischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Guiratinga
 Tobias Figueiredo (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Wilton Figueiredo (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

Figueiredo ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:
 Figueiredo (Amares), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amares
 Figueiredo (Braga), Gemeinde im Concelho de Braga
 Figueiredo (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Figueiredo (Sertã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sertã